Толінья́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 150 км на південь від Ліона, 55 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 726 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1604,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Толіньян на сайті французького Національного інституту географії
 Толіньян на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Толіньян на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Толіньян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Толіньян на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром